A 2011–2012-es férfi kosárlabda-bajnokság a  nyolcvanadik férfi kosárlabda-bajnokság, amely 2011. október 8-án vette kezdetét. Tizennégy csapat állt rajthoz, amelyek az alapszakaszban körmérkőzéses rendszerben játszottak, pályaválasztói joggal, oda-visszavágó alapon. Az 1-8. helyezettek párharconként három győzelemig tartó egyenes kieséses rájátszás során döntik el a négy közé jutás, majd az elődöntők és a döntő sorsát.

Az alsóházban változott a rájátszás menete: a 9-12. helyezettek számára véget ért a bajnokság, a 13-14. helyezett csapatok a kiesés elkerüléséért osztályozót játszottak egymás ellen, két győzelemig.

Csapatok

Változások az előző idényhez képest 
Feljutott a másodosztályból
 Jászberényi KSE
Kiesett a másodosztályba
 Salgótarjáni KSE

Alapszakasz

Rájátszás

1–8. helyért

13–14. helyért 
Jászberényi KSE – Zalakerámia-ZTE KK 2–1

Díjak

Év Játékosa: Horváth Ákos (Szolnoki Olaj)

Év edzője: Pór Péter (Szolnoki Olaj)

Források 

 Hivatalos oldal

Kosárlabda-bajnokság évei
Magyar bajnokság férfi 20112012
magyar bajnokság 20112012